Arme Schulschwestern steht für folgende Frauenorden:

 Arme Schulschwestern vom hl. Dominikus
 Arme Schulschwestern von der Heiligen Familie (OSF)
 Arme Schulschwestern vom Heiligen Franziskus (SFSF)
 Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau – Congregatio Sororum Scholasticarum Pauperum a nostra Domina (SSND)
 Arme Schulschwestern Notre Dame (Banat)
 Arme Schulschwestern des 3. Ordens vom hl. Franz Seraphicus